Název Drahotice má více sídel:
 Drahotice (Nasavrky), část obce Nasavrky v okrese Chrudim
 Drahotice (Chocnějovice), část obce Chocnějovice v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy